Ма́цей Боле́слав Ля́мпе (; родился 5 февраля 1985 в Лодзи, Польша) — польский профессиональный баскетболист, играющий на позиции тяжёлого форварда и центрового. Был выбран на драфте НБА 2003 года во втором раунде под общим 30-м номером командой «Нью-Йорк Никс». Имеет также шведское гражданство.

Достижения 
 2002 — самый молодой игрок Евролиги;
 2004 — самый молодой игрок в истории, подписавший контракт с клубом НБА «Финикс Санз», 17 очков и 8 подборов в составе «Феникс Санз»;
 2007 — бронзовый призёр Чемпионата России;
 2008 — серебряный призёр Чемпионата России;
 2008 — обладатель Кубка России, MVP Кубка России
 2008 — серебряный призёр Промо Кубка Единой лиги ВТБ
 2010 — бронзовый призёр Чемпионата России
 2011 — бронзовый призёр Чемпионата России, обладатель Еврокубка, MVP регулярного сезона ПБЛ

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 

 NBA.com Profile
 ClutchFans.net Maciej Lampe Profile — Houston Rocket Fan Site
 Maciej Lampe Q & A — Basketball Without Borders Africa
 Maciej Lampe Stats — Toshiba Vegas Summer League
 Maciej Lampe Suns Free Agent Camp — Maciej Lampe Suns Free Agent Camp
 Maciej Lampe Still In The Waiting Room — Maciej Lampe In Vegas
 Dynamo Rubs Magic Lamp — Eurosport News
 Edge Sports International — Maciej Lampe
 2003 NBA Draft Profile — Maciej Lampe
 ULEB CUP Playerfile — Maciej Lampe
 Maciej Lampe: «If I return to the NBA, I will play big minutes» — Hoopshype Interview of Maciej Lampe, March 31, 2008
 Lampe Challenge Official Website
 Профайл Лампе на sports.ru

Баскетболисты Польши
Баскетболисты Швеции
Игроки БК «Реал» Мадрид
Игроки «Финикс Санз»
Игроки «Нью-Орлеан Хорнетс»
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Игроки БК «Химки»
Игроки БК «Маккаби» Тель-Авив
Игроки БК УНИКС
Игроки БК «Баскония»
Игроки БК «Барселона»
Игроки БК «Бешикташ»
Игроки «Шэньчжэнь Авиаторс»
Игроки сборной Польши по баскетболу